Riesch ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Freiherr von Vietinghoff-Riesch (1895–1962), deutscher Forstwissenschaftler, Naturschützer und Autor
 Eduard Riesch (1893–1945), deutscher General
 Friedrich Riesch (1840–1912), preußischer Landrat und Landtagsabgeordneter
 Georg Riesch (* 1933), Schweizer Eishockeyspieler 
 Johann Sigismund Riesch (1750–1821), österreichischer General der Kavallerie
 Liselotte Eckerl-Riesch (1921–2012), deutsche Ehrenamtlerin 
 Maria Höfl-Riesch (* 1984), deutsche Skirennläuferin
 Susanne Riesch (* 1987), deutsche Skirennläuferin